Морелия — Линарес 2008 — двухкруговой шахматный турнир, первый круг прошел с 15 по 23 февраля в Морелии, второй с 28 февраля по 7 марта в Линаресе.

 Категория: 21-я (средний рейтинг 2755,6)

Участники 

¹) рейтинги даны на январь 2008 года

Движение по турам (Морелия)

Движение по турам (Линарес)

Таблица

Репортажи на сайте Chessbase.com  
 Morelia-Linares Super-GM starts today
 Morelia R1: Three wins in round one
 Morelia R1: GM Dorian Rogozenko annotates
 Morelia R2: Aronian beats Anand, Ivanchuk beats Leko
 Morelia R2: When everything goes wrong for a world champion
 Morelia R3: Anand and Topalov win
 Morelia Round three GM analysis
 Super-GM in Mexico – impressions of Morelia
 Morelia R4: Shirov beats Topalov, Ivanchuk blunders
 Morelia R4: High drama in Morelia
 Morelia R5: Carlsen beats Topalov, Anand wins
 Morelia R5: Magnus Carlsen wins with the Alekhine
 Morelia R6: Radjabov beats Carlsen, Topalov-Anand draw
 Morelia R6: No quarter given, no holds barred
 Morelia R7: Carlsen, Topalov and Shirov win
 Morelia R7: Fighting chess pleased the organisers
 Linares Torneo Internacional Super-GM begins today
 Linares R8: Anand, Carlsen, Aronian win
 Linares R9: Carlsen and Ivanchuk win, Leko down in the dumps
 Linares R10: All games drawn, Ivanchuk near collapse vs Topalov
 Linares honors its greatest son
 Linares R11: Topalov and Leko win, Anand leads
 Linares R12: Carlsen mates Topalov, closes gap to Anand
 Linares R13: Radjabov and Topalov win, Anand leads
 Linares R14: All games drawn, Anand wins Super-GM

Ссылки 
Главная страница турнира Морелии (англ.)
Главная страница турнира Линареса
ChessPro.ru
 www.chessvibes.com 

Линарес (шахматный турнир)
2008 год в шахматах